

Patronyme 
Mitte est un patronyme pouvant désigner  :

 Théodore Mitte († 1527), abbé de l'ordre de Saint Antoine de Viennois , de la fin du  au début du .

 Famille connue sous le nom de Mitte-Chevrières et Saint-Chamond, originaire du Forez, famille noble éteinte, imlantée en Lyonnais, Dauphiné et Anjou, portant D'argent, au sautoir de gueules ; à la bordure de sable, chargée de 8 fleurs de lys d'or., dont :
 Jean Mitte, dit de Miolans, seigneur de Chevrières ; 
Jacques Mitte (1549 † 1606), seigneur de Chevrières et de Saint-Chamont, lieutenant général au gouvernement du Lyonnais, fait chevalier des ordres en l'an 1598 par Henri IV ; 
Melchior Mitte de Miolans (1586 † 1649), fils du précédent ministre d'État sous Louis XIII et ambassadeur extraordinaire à Rome sous Louis XIV ; 
Just-Henry (1615 † 1664), fils du précédent, lui succéda au marquisat de Saint-Chamond, fut aussi reçu comme premier chanoine de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Chamond. Il a été premier baron du Lyonnais et conseiller du roi en ses conseils.
 Jean-Armand Mitte de Chevrières (1615-1664), frère du précédent, aristocrate ;

 RJ Mitte (1992), acteur de série américaine au début du .

Toponyme 
 En France, Mitte correspond à un lieudit situé à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte (comme Val Mitte), dans la Loire.
 En allemand, Mitte signifie « centre » et peut désigner à la fois le centre en politique ou le centre d'une ville :
 Mitte, quartier de la ville de Wiesbaden ;
 Arrondissement de Mitte et quartier de Mitte de la ville de Berlin ;
 Mitte-West et Mitte-Nord, arrondissements de la ville de Francfort-sur-le-Main ;
 Hanovre-Mitte, district de la ville de Hanovre ;  
 Hamburg-Mitte, arrondissement de la ville de Hambourg.

Références